Василий Алекса́ндрович Орло́в (род. 14 апреля 1975, Благовещенск) — российский политик. Губернатор Амурской области с 27 сентября 2018 года (временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области с 30 мая по 27 сентября 2018 года).

С июля 2022 года за поддержку войны России против Украины находится под санкциями США, Великобритании, Канады и других стран

Биография 
Василий Александрович Орлов родился 14 апреля 1975 года в городе Благовещенске Амурской области в семье военного. Дальневосточник в четвертом поколении. Дед, Василий Михайлович Ступников, работал ректором местного пединститута, в 2007 году ему присвоили звание почетного гражданина города. В начале 80-х семья поселилась в городе Свободном. Посещал школу № 8 г. Свободный, три года учился в школе в Москве, окончил обучение в гимназии № 1 г. Благовещенска.

Образование 
В 1998 году окончил отделение китайского и английского языков филологического факультета Благовещенского государственного педагогического университета с присвоением квалификации учителя китайского и английского языков, референта-переводчика китайского языка.

В 2002 году получил диплом отделения государственного и муниципального управления МГИМО по специальности «государственное и муниципальное управление» со знанием иностранного языка с присвоением квалификации менеджера.

В 2013 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме «Экономико-математические методы и модели оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ» на кафедре «Прикладной математики» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

Выпускник программы подготовки управленческих кадров РАНХиГС.

Трудовая деятельность

Предпринимательская деятельность 
С 2002 по 2007 год занимал должность генерального директора областного государственного унитарного предприятия «Амур-качество».

С 2007 по 2008 год — гендиректор ОАО «Амурский кристалл», занимающегося выпуском алкогольной продукции. Выступал в СМИ Амурской области как специалист по вопросам, касающимся данного вида продукции.

Политическая деятельность в Благовещенске 
27 марта 2005 года был избран депутатом городской Думы Благовещенска IV созыва по округу № 9 в качестве самовыдвиженца получив 969 голосов (или 26,73 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании).

В 2007 году вступил в партию «Единая Россия», член амурского регионального политсовета партии.

6 октября 2008 года Василий Орлов занял пост заместителя по экономике мэра Благовещенска Александра Мигули. После отстранения от должности последнего принял решение подать в отставку, однако проработал на этой должности до 31 мая 2010 года.

11 марта 2012 года назначен советником главы администрации Благовещенска Павла Березовского.

Период работы в правительстве Амурской области 
В августе 2012 года перешёл на работу в правительстве Амурской области. 1 августа 2012 года занял пост заместителя министра экономического развития области. 28 мая 2013 года был назначен министром экономического развития. 28 сентября 2015 года уволен с этой должности в связи с переходом на новое место работы.

Работа в холдинге «Сибур Холдинг» 
После увольнения с поста министр экономического развития Приамурья Василий Орлов перешел на работу в нефтехимический холдинг «Сибур». Там он занял должность представителя генерального директора компании в регионе, представляя интересы холдинга, связанные с реализацией проекта в области газохимии и газопереработки. В 2017 году руководство компании «СИБУР» перевело Орлова в Москву, в блок подготовки кадров, там же он стал советником корпоративного университета компании.

Нахождение в кадровом резерве президента РФ 
В декабре 2014 года вошёл, вместе с Александром Козловым (на тот момент мэр Благовещенска), в резерв управленческих кадров под патронатом президента РФ. Однако в обновлённом списке резерва в 2016 году Орлов уже не числился, вместо него из амурских чиновников, помимо Козлова, в список вошёл заместитель губернатора Амурской области Андрей Донец.

Глава Амурской области 

30 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с Василием Орловым. На ней он сообщил о решении назначить его, в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Амурской области Александра Козлова, временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области, издав соответствующий указ.

Вскоре он изъявил желание принять участие в выборах губернатора региона.

9 сентября 2018 года, в единый день голосования, избран Губернатором Амурской области.

27 сентября 2018 вступил в должность Губернатора Амурской области.

Санкции 
24 февраля 2023 года Госдепом США Орлов включён в санкционный список лиц причастных к «осуществлению российских операций и агрессии в отношении Украины, а также к незаконному управлению оккупированными украинскими территориями в интересах РФ», в частности за «призыв граждан на войну в Украине».

Также, из-за вторжения России на Украину, включен в санкционные списки Великобритании, Канады, Австралии, Украины и Новой Зеландии.

Семья 
Женат. Две дочери (старшая, Елена, — 2004 года рождения, младшая Екатерина родилась в 2018 году).

Увлечения 
Автор и исполнитель песен собственного сочинения. Ходит в тренажёрный зал и любит кататься на велосипеде, водит автомобиль.

Примечания

Ссылки 

 
 Василий Орлов Александрович. Пресс-портрет // RuNews24.ru
 
 

Депутаты Благовещенской городской думы
Министры Амурской области
Губернаторы Амурской области
Действующие главы регионов России
Предприниматели России
Члены «Единой России»
Выпускники Благовещенского педагогического университета
Выпускники МГИМО
Кандидаты экономических наук
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании